

Famille patricienne de Venise

La famille Gambara est une famille patricienne illustre de Venise originaire de Brescia. En 1653, le Marquis de Pralboino Gambara déboursa la somme requise pour être agrégé à la noblesse vénitienne.

Les armes des Gambara se composent d'un écu coupé, au premier d'argent avec une Aigle de sable, les deux têtes couronnées d'une seule couronne d'or, au second une écrevisse de gueules posée en pal en champ d'or (Gambara signifie écrevisse en italien).

Voir aussi
 Palais Mocenigo Gambara (it)

Patronyme
 Gambara, une reine lombarde citée par Paul Diacre ;
 Gastone Gambara (1890 - 1962), général italien de la guerre d'Espagne, puis de la Seconde Guerre mondiale ;
 Lattanzio Gambara (1530 - 1574), peintre italien maniériste ;
 Lorenzo Gambara (1495 ou 1496 - 1586), poète et humaniste italien ;
 Uberto Gambara (1489 - 1578), cardinal italien ;
 Veronica Gambara (1485 - 1550), poétesse italienne de la Renaissance.

Toponyme
Gambara, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie.
Gambara, une station du métro de Milan.

Fiction
Gambara, une nouvelle d'Honoré de Balzac, parue en 1837.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien